Ciprian – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Cipriano
Ciprian – personaggio dei Pokémon
George Ciprian – attore e drammaturgo rumeno
Tony Ciprian – presentatore televisivo neozelandese